Jack McGee – attore statunitense 
Jack McGee (1885-1918) – aviatore statunitense
Jack McGee (1932-2009) – giocatore di football canadese
Jack McGee – personaggio immaginario della serie televisiva L'incredibile Hulk.